Spojení písmen I a N může mít různé významy:

IN 
 IN – kód ISO 3166-2 pro Indii
 BS-IN – kód ISO 3166-2 pro Inagua
 zkratka stanice metra Invalidovna
 integráza – enzym (řazený mezi rekombinázy), který umožňuje vložení cizorodé DNA do hostitelského genomu.

In 
 indium – chemický prvek
 In! – dívčí časopis

in 
 in (jednotka) – stará mongolská jednotka hmotnosti a objemu (odpovídá čínské jednotce jin)
 in – zkratka délkové jednotky inch (anglický palec)
 in (latina) – latinská předložka či předpona
 in (c) nebo in (C) – označení tóniny ve starých rukopisech (c moll, C dur)
 in (slang) – z angličtiny: „být in“ = být v obraze, orientovat se v aktuálním dění, jít s dobou

.in 
 .in – internetová doména nejvyššího řádu pro Indii

Reference

Související články 
 Inn – evropská řeka protékající Rakouskem, Německem a Švýcarskem